Venner kan henvise til:

 Venner – venskab

 titler
 Venner (film) – sovjetisk film fra 1938 af Leo Arnsjtam
 Venner (sitcom) – den amerikansk tv-serie Friends

 steder
 Venner (Velling Sogn) – bebyggelse, ejerlav i Velling Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Venner (by) – nedlagt bebyggelse ved Nykøbing Mors